Каррара:

 Каррара — город в итальянской провинции Масса-Каррара. 
 Каррара, Альберто (род. 1958) — итальянский певец, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер и диск-жокей.
 Каррара, Бруно (род. 1977) — итальянский лыжник, призёр этапа Кубка мира.
 Каррара, Пьеральберто (род. 1968) — итальянский биатлонист.
 Каррара, Убертино (1640—1715) — итальянский новолатинский поэт.
 
 Гуани Каррара, Альберто (1877 — 1956) — уругвайский политический, государственный и общественный деятель, вице-президент Уругвая.

См. также 
 Каррарский мрамор
 Масса-Каррара (значения)

Примечания